Potok ist der Name folgender Orte:

 Potok (Przewóz), Ortschaft in der Gemeinde Przewóz, Polen
 Potok (Ružomberok), Ortschaft im Okres Ružomberok, Slowakei
 Potok (Rimavská Sobota), Ortschaft im Okres Rimavská Sobota, Slowakei
 Potok (Okres Plzeň-sever), Ortschaft im Okres Plzeň-sever, Tschechien

Potok ist der Familienname folgender Personen:
 Anatol Potok (1892–1986), polnisch-russisch-amerikanischer Stummfilmschauspieler, Filmproduzent, Produktionsleiter und (im Exil) Im- und Exportkaufmann
 Chaim Potok (1929–2002), amerikanischer Schriftsteller und Rabbiner
 Lola Potok (1921–nach 1997), polnisch-US-amerikanische Geheimpolizistin und Gefängnis-Kommandantin

Siehe auch:
 Zlatý Potok
 Potik